Seleuș (< ) se poate referi la una din următoarele localități din România:
 Seleuș (), reședința comunei cu același nume, Arad
 Seleuș, mai demult: Seleușul Mare (, ), Mureș
 Seleuș, mai demult: Seleușul Mic, Seleușul Săsesc, Seleușu (, ), Mureș

Toponime românești